Prokurator Alicja Horn – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Prokurator Alicja Horn – film z 1933 roku